Osoby o tym nazwisku:
 Javier Pinola – argentyński piłkarz 
 Sanna Pinola – fiński kierowca wyścigowy

Inne:
 USS Pinola – różne okręty US Navy